Колбасьєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Колбасьєв Євген Вікторович (1862 - 1918) — російський вчений, винахідник в галузі військово-морської справи, один з основоположників телефонії.
 Колбасьєв Сергій Адамович (1899 - 1942) — радянський прозаїк-мариніст, поет, радіоаматор, моряк, ентузіаст джазу.
російські прізвища